Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Elena Lichovceva e Vera Zvonarëva che hanno battuto in finale Émilie Loit e Barbora Záhlavová-Strýcová 6-3, 6-4

Teste di serie 

 Elena Lichovceva /  Vera Zvonarëva (campionesse)
 Marija Kirilenko /  Paola Suárez (primo turno)

 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Émilie Loit /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2006